Pomereu peut faire référence à :

Toponyme 
 Rue de Pomereu, voie de Paris

Patronyme 
 Robert de Pomereu

Autre 
 Films Pomereu
 Hôtel de Pomereu

Voir aussi 
 Pommereux, commune française